Amel (gemeente),  een Duitstalige gemeente en plaats in de provincie Luik (België)
Amblève (rivier), de Franse naam voor de Amel, een rivier in de Ardennen